Головцево — село в Барышском районе Ульяновской области. Входит в состав Ленинского городского поселения.

География 
Населённый пункт расположен на реке Барыш в 25 километрах к юго-западу от города Барыш — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 138 километров.

Часовой пояс

История 
В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Головцово, при реке Барыше, помещичьих крестьян, однодворцев, вошло в состав Канадейского уезда.

В 1859 году село Головцово, удельных крестьян, по реке Суре и речке Барышу, входило во 2-й стан Сызранского уезда Симбирской губернии.

В 1869 году прихожанами был построен новый деревянный храм. Престолов в нём два: главный (холодный) — в честь Богоявления Господня, а в придел (тёплый) — в честь Покрова Пресвятые Богородицы. 

Земская школа в селе открыта в 1874 году.

Церковно-приход. попечительство существует с 1896 года.

На 1913 год в Богоявленском было 154 двора, 892 жит., деревянная Богоявленская церковь (1869), школа (с 1856). Кроме того, при селе находились усадьба и конный з-д В. А. Волянского, усадьба Финогеевой и усадьба кн. Оболенского. В 1996 г. – 383 чел., преимущ. русские. Центр СПК “Большевик”.

Решением исполкома Ульяновского областного Совета народных депутатов № 21 от 16 января 1978 г. в целях создания административно-территориальной целостности, более эффективного влияния сельских Советов на развитие сельскохозяйственного производства, улучшения культурно-бытового обслуживания населения и, учитывая просьбы граждан близлежащих сёл и деревень, образован в Барышском районе Головцевский сельсовет с центром в селе Головцево.

До 2005 года являлось административным центром ныне упразднённого Головцевского сельсовета, затем в составе Ленинского городского поселения.

Население 

Согласно статистическим данным, в 1900 г. в с. Головцеве (н. р.) в 56 дв. 171 м. и 178 ж.; в 1913 году в деревне было 154 двора, проживало 892 жителей. Население в 1996 году — 383 человека.

Инфраструктура 
Село разделено на четыре улицы: Заречная, Луговая, Молодёжная, Полевая.

Известные уроженцы и жители 
 Федотов Владимир Иванович (1924—2011) — Герой Социалистического Труда, работник атомной промышленности.

Достопримечательности 
 Родник.

Примечания

Литература 
  
 О. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева, 1903 г.

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Барышский район»

Населённые пункты Барышского района